Jonatan Johansson kan syfta på:

Jonatan Johansson (snowboardåkare)
Jonatan Johansson (fotbollsspelare)
Jonathan Johansson (fotbollsspelare), målvakt i norska IL Stjørdals-Blink.
Jonatan Johansson (fotbollstränare)
Jonatan Johansson (ishockeyspelare)
Jonathan Johansson (musiker)